Villar del Río är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Villar del Río ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villar del Río är huvudsakligen kuperad. Villar del Río ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Villar del Río.  Trakten runt Villar del Río är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Pedro Manrique,  km sydost om Villar del Río. Trakten runt Villar del Río består till största delen av jordbruksmark. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kastilien och Leon